Prefektura Mie - prefektura w Japonii
 rozwiązania Mie - rozwiązania dotyczące rozpraszania światła
 Gustaw Mie - niemiecki fizyk
 (11528) Mie - planetoida z pasa głównego asteroid